Mozifilm
 Rózsaágy, 1996-ban bemutatott amerikai romantikus filmdráma, Michael Goldenberg rendezésében.

Tévéfilmsorozat
 Rózsaágy, 2008-tól 2011-ig futott ausztrál filmdráma-sorozat, Paul Moloney rendezésében.